Hrabě Nikolai z Monpezat (Nikolai William Alexander Frederik; * 28. srpna 1999, Kodaň) je prvorozený syn dánského prince Joachima a jeho první ženy Alexandry Manley, dnes hraběnky z Frederiksborgu. Hrabě Nikolai je nejstarším vnoučetem dánské královny Markéty II.

Tituly 
 28. srpna 1999 – 29. dubna 2008 – Jeho Výsost princ Nikolai Dánský.
 29. dubna 2008 – 31. prosince 2022  - Jeho Výsost princ Nikolai Dánský, hrabě z Monpezat.
 1. ledna 2023 - dosud : Jeho Exelence hrabě Nikolai z Monpezat

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas
 Oficiální stránky Dánské královské rodiny(dánsky)

Nikolai Dánský
Nikolai Dánský
Narození v Kodani
Narození 28. srpna
Narození v roce 1999
Žijící lidé
Muži
Dánové francouzského původu
Hrabata z Monpezat
Dánové britského původu
Dánové českého původu